Bengsch je priimek več oseb:    
 Alfred Bengsch, nemški rimskokatoliški škof
 Hubertus Bengsch, nemški igralec
 Robert Bengsch, nemški kolesar